Le terme None of the Above (signifiant littéralement Aucun de ceux au-dessus) peut faire référence à:

None of the Above, album de Peter Hammill sorti en 2000None of the Above, émission scientifique du National Geographic Channel de 2013 à 2014None of the Above, nouvelle littéraire de I. W. Gregorio parue en 2015None of the Above'', parti politique provinciale mineure de l'Ontario

Homonymie